Джош Дэвис ():  (род. 1972) — американский пловец, четырёхкратный олимпийский чемпион.
 Дэвис, Джошуа Пол (род. 1973) — американский музыкант, более известный как DJ Shadow.